Bernard peut faire référence à :

Anthroponyme 

 Bernard, un prénom masculin.
 Bernard, un patronyme français très répandu en France.
 Bernard, un pseudonyme utilisant Bernard comme prénom.
 Bernard, un pseudonyme utilisant Bernard comme nom de famille.
 , un hagionyme porté par plusieurs saints du christianisme.

Patronyme

Toponyme 

 Bernard, une ville du comté de Dubuque, en Iowa, aux États-Unis.

Fiction 

 Gentil-Bernard ou L'Art d'aimer, pièce de théâtre de Dumanoir et de Clairville, 1846
 Merci Bernard, émission de télévision humoristique ;
 Bernard, une série d'animation originaire de Corée du Sud, États-Unis et Espagne, créée en 2004 ;

Prénoms 

 Bernard est un prénom notamment porté par :
 Bernard Campan
 Bernard Blier
 Bernard Buffet
 Bernard Fresson
 Bernard Giraudeau
 Bernard Haller
 Bernard Henri Lévy
 Bernard Lavilliers
 Bernard Menez
 Bernard Métraux
 Bernard Montiel
 Bernard Pinet
 Bernard Pivot
 Bernard Tapie
 Bernard Tiphaine
 Bernard Werber

Divers 
 Bernard, personnage de la série télévisée Les Minikeums ;
 Bernard (-1148), évêque de St David's au pays de Galles.

Entreprises 
 Groupe Bernard, distributeur automobile et de véhicules industriels français.
 Bernard, nom d'une brasserie tchèque.

 Bernard Moteurs, nom d'une entreprise française construisant des moteurs pour le monde agricole.
 Camions Bernard

Voir aussi 
 Saint Bernard
 Saint-Bernard

Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme